Sobek steht für:

 Sobek (ägyptische Mythologie), einen ägyptischen Gott
 Sobek (Spiel), Kartenspiel von Bruno Cathala

 Sobek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sobek (1903–1975), österreichischer Kunstsammler, Verbandspolitiker und Mäzen
 Hanne Sobek (Johannes Sobek; 1900–1989), deutscher Fußballspieler
 Matthäus Ferdinand Sobek von Bilenberg (1618–1675), tschechischer Geistlicher, Erzbischof von Prag
 Michael Sobek (* 1944), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Werner Sobek (* 1953), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Werner Sobek (Wasserspringer) (1922–2003), deutscher Wasserspringer
 Wolfgang Sobek (* 1945), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Sobeck